Открытый чемпионат Афин по теннису — название, которое может относиться к одному из следующих турниров:

 ATP Athens Open — Открытый чемпионат Афин по теннису среди мужчин (1986—1994)
 Status Athens Open — Открытый чемпионат Афин по теннису среди мужчин (с 2008 года)
 Athens Trophy — проводился как Открытый чемпионат Афин среди женщин (в 1990 году)
 Vogue Athens Open — Открытый чемпионат Афин среди женщин (с 2008 года)